Сребреник — многозначное слово.
 Сребреник — серебряная монета на Руси в X—XI веках.
 Тридцать сребреников — вознаграждение Иуды.
 Сребреник (община) — община в Тузланском кантоне Боснии и Герцеговины.
 Сребреник (город) — в Боснии и Герцеговине.
 Сребреник (Осат) — средневековый город (изв. с 1352 года), чьим подградьем была Сребреница.

См. также